Der Name Apolda bezeichnet:

 die Stadt Apolda im Landkreis Weimarer Land in Thüringen
 den ehemaligen Verwaltungsbezirk Apolda von 1868 bis 1922 im Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach
 den ehemaligen Stadtkreis Apolda von 1920 bis 1952 im Land Thüringen
 den ehemaligen Kreis Apolda von 1952 bis 1994; seit 1994 Teil des Landkreises Weimarer Land
 die Lokomotive „Apolda“ der Thüringischen Eisenbahngesellschaft aus dem Jahr 1847
 verschiedene Wohnwagenmodelle der Tischlerei Horst Immisch
 das Frachtschiff Apolda der DADG
 das Handelsschiff „Apolda“ aus dem Jahr 1914
 den Dominikaner und Verfasser von Heiligenbiografien Dietrich von Apolda
 die Vereinsbrauerei Apolda (Apoldaer)